Операционная система — комплекс программ, связывающих прикладное ПО с физическими устройствами.
 Операционная система (менеджмент) — система оперативного получения, фиксации и обработки учётно-бухгалтерской информации о деятельности компании и её подразделений, функционирующая как на документальной основе (получение и обработка документов), так и на основе сообщений, уведомлений, передаваемых через средства связи.